Бо́ршод-А́бауй-Зе́мплен () — медьє на північному сході Угорщини біля кордону зі Словаччиною. Межує з медьє Гевеш, Ноґрад, Саболч-Сатмар-Береґ та Гайду-Бігар. Адміністративний центр — Мішкольц.

Боршод-Абауй-Земплен — друге за площею і третє за населенням медьє Угорщини.

Українська громада 
 Комлошка
 Мучонь

Адміністративний поділ

Див. також 
 Адміністративний поділ Угорщини

Посилання 
 Офіційна сторінка
 В Гунгарії любій… 
 Географічний довідник Угорської Республіки станом на 1 січня 2009